Grundemann ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Grundemann-Falkenberg (1903–1987), österreichischer Politiker (ÖVP) 
 Reinhold Grundemann (1836–1924), deutscher Missionsschriftsteller

Siehe auch:
 Grundemann von Falkenberg, ein österreichisches Adelsgeschlecht
 Grundmann